Dit is de wereldranglijst van juni 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 6 juni 2012.

Mannen 06